żupa (w znaczeniu: żupanat) – wczesnośredniowieczna jednostka administracyjna, odpowiednik kasztelanii
 żupa solna – kopalnia soli kamiennej
 Żupa krakowska – przedsiębiorstwo

Zobacz też 
 Župa